АО «МЦСТ» (первоначально Московский центр SPARC-технологий) — российская частная компания, специализирующаяся на разработке: универсальных микропроцессоров; микроконтроллеров; управляющих вычислительных комплексов; оптимизирующих и двоичных компиляторов и операционных систем. Имеет опыт разработки супер-ЭВМ «Эльбрус».

АО «МЦСТ» является базовой организацией кафедры информатики и вычислительной техники Московского физико-технического института.

Из-за вторжения России на Украину, компания находится под международными санкциями всех стран Евросоюза, США, Великобритании и других стран и в связи с финансовыми трудностями в этой ситуацией, с целью сохранить разработчика, правительство приняло решение о приобретении «Росатомом» (структура НПО «Критические информационные системы») 100% акций компании.

Профиль 
 
Основная деятельность компании сосредоточена в следующих областях компьютерных технологий:
 исследование и разработка архитектуры микропроцессоров;
 проектирование микропроцессоров на глубоко-субмикронных нормах, микропроцессорных наборов, систем памяти, контроллеров, включая разработку производственной документации для фабрик-изготовителей;
 проектирование компьютеров (отказоустойчивые, многопроцессорные вычислительные комплексы) на базе микропроцессоров собственной разработки в различных классах (сервер, рабочая станция, персональный компьютер) и вариантах исполнения (стационарный, перебазируемый, встроенный, ноутбук);
 проектирование компьютерных модулей и логических устройств;
 проектирование высокоэффективных оптимизирующих компиляторов;
 проектирование двоичных компиляторов;
 развитие возможностей операционных систем, в том числе операционных систем реального времени;
 создание, развитие возможностей и сопровождение операционных систем с интерфейсом Unix (POSIX).

История 
АО «МЦСТ» является правопреемником ТОО «Московский центр SPARC-технологий (МЦСТ)», которое возникло в марте 1992 года на базе коллектива, занимавшегося разработкой «Эльбрус-3» в Институте точной механики и вычислительной техники им.  РАН. По словам основателя и бывшего научного руководителя «Московского центра SPARC-технологий» Бориса Бабаяна, финансовую поддержку компании сначала оказывал Дэйв Дитцел (основатель Esperanto Technologies, один из основателей Transmeta).

Позднее при участии Бориса Бабаяна были созданы еще несколько компаний: «Эльбрус 2000», «Эльбрус Интернейшнл», которые вместе образовывали компанию «Эльбрус МЦСТ». «Эльбрус 2000» создавался, по утверждению Бориса Бабаяна, просто как дистрибьютор, который торгует техникой и зарабатывает деньги. В «Эльбрус Интернейшнл» были сконцентрированы патенты, в частности на процессор E2K. Компания «Эльбрус МЦСТ» работала как по заказам зарубежных компаний (Sun, Transmeta), так и выполняла работы по заказам правительства России.

В 2004 году в прессе появились сообщения от компании Intel, что компания пригласила несколько групп разработчиков из «Эльбрус МЦСТ», а также UniPro на работу в Intel, в том числе Бориса Бабаяна. При этом, несмотря на заявления Intel о заключении договора о покупке компаний МЦСТ и UniPro, сообщений об исполнении этого договора не появлялось, а обе компании заявили о продолжении работы в качестве независимых организаций:
04 июня 2004 г. АО «МЦСТ» продолжает и будет продолжать проведение работ, связанных с правительственными заказами. Эта задача является приоритетной в планах компании.
Численность «УниПро» резко сократилась, но компания продолжает работать над существующими проектами.

Санкции 
В связи с международными санкциями из-за вторжения на Украину, TSMC в феврале-марте 2022 года прекратила производство и отгрузку процессоров в Россию, а предприятие было включено в санкционные списки США, так как компания «участвует в разработке микропроцессоров и суперкомпьютеров для Министерства обороны России».

15 марта 2022 года компания внесена в санкционные списки всех стран Евросоюза.

5 мая 2022 года компания внесена в санкционный список Великобритании.

Также компания попала под санкции Канады, Швейцарии, Украины и Японии

Разработки 
Вычислительные комплексы:
 SPARC: Эльбрус-90микро (доступен в нескольких исполнениях)
 ELBRUS: Эльбрус-3М1, КМ-4

 
Микропроцессоры VLIW/EPIC архитектуры «Эльбрус» (Е2К):
 Эльбрус E2K (1891ВМ4Я, техпроцесс 0,13 мкм, 300 МГц, 50 млн транзисторов, до 23 инструкций за такт) 2007
 Эльбрус-S (1891ВМ5Я, техпроцесс 90 нм, 500 МГц, 90 млн транзисторов, 190 мм²) 2010
 Эльбрус-2С+ (1891ВМ7Я, техпроцесс 90 нм, 2 ядра + 4 DSP, 500 МГц, 368 млн транзисторов, 289 мм²) для использования в системах цифровой обработки сигнала, такие как радары, анализаторы изображений и т. п.
 Эльбрус-4С (1891ВМ8Я, техпроцесс 65 нм, 4 ядра, 800 МГц, 986 млн транзисторов, 380 мм²) для использования в серверах, настольных компьютерах, встраиваемых вычислителях.
 Эльбрус-2СМ (1891ВМ9Я)
 Эльбрус-8С (1891ВМ10Я, техпроцесс 28 нм, 8 ядер, 1300 МГц, 2,73 миллиарда транзисторов, 321 мм²) для серверов и рабочих станций.
 Эльбрус-1С+ (1891ВМ11Я).
 Эльбрус-8СВ (1891ВМ12АЯ, техпроцесс 28 нм, 3,5 миллиарда транзисторов, 8 ядер, 1500 МГц, 16Мб, DDR4-2400 ECC, 350 мм²)
 Эльбрус-32C
 Эльбрус-16С (1891ВМ038)
 Эльбрус-12C (К1891ВМ058)
 Эльбрус-2С3 (К1891КМ068)

Микропроцессоры архитектуры SPARC:
 МЦСТ-R100 (техпроцесс 0,5 мкм, 100 МГц)
 МЦСТ-R150 (1891ВМ1, техпроцесс 0,35 мкм, 150 МГц, 2,8 млн транзисторов, 100 мм²) 2001
 МЦСТ-R500 (1891ВМ2, техпроцесс 0,13 мкм, 500 МГц, 4.9 млн транзисторов, 25 мм²) 2004
 МЦСТ-R500S (1891ВМ3, техпроцесс 0,13 мкм, 2 ядра, 500 МГц, 45 млн транзисторов, 81 мм²) 2007
Прошли государственные испытания и рекомендован к серийному производству:
 МЦСТ-R1000 (1891ВМ6Я, техпроцесс 90 нм, 4 ядра, 1 ГГц, 180 млн транзисторов, 128 мм²) для использования в мобильных устройствах, встраиваемых системах и высокопроизводительных вычислительных комплексах.

Примечания

Ссылки 
 

Базы Московского физико-технического института
Производители компьютеров России
Производители электроники России
Производители микропроцессоров
Компании, подвергнутые санкциям в связи с вторжением России на Украину